Gholamali Soleimani (1946-), entrepreneur iranien ;
 Mohammad Soleimani (1987-), volleyeur iranien ;
 Nader Soleimani (1967-), acteur iranien ;
 Parvin Soleimani (1922-2009), actrice iranienne ;
 Qasem Soleimani (1957-2020), général iranien.

Voir aussi 
 Suleimani, forme de translittération anglophone du nom Soleimani ;
 Sulejmani, patronyme albanais.